Домінго Кареага (; 3 серпня 1897, Гечо — 30 травня 1947) — іспанський футболіст.
 Альфонсо Кареага — іспанський футболіст.